Це дискографія американського ска-панк гурту Less Than Jake.

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Вініл та 7″

Демо

Сингли 

Примітки
 A  Виданий виключно як рекламний сингл.
 B  Виданий лише у Великій Британії.

Інші пісні, що потрапили в чарти

Кавер-альбоми

Відео-альбоми

Музичні відео

Саундтреки

Примітки 

Less Than Jake